Die Libanesische Premier League 1993/94 war die 34. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten 14 Mannschaften an. Titelverteidiger war der al-Ansar.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 1993/94 bei RSSSF.com

1993 94
Fußballsaison 1993/94